|-
| 73801 - || || 17 d'agost, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73802 - || || 17 d'agost, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73803 - || || 22 d'agost, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73804 - || 1995 RG || 3 de setembre, 1995 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 73805 - || || 17 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73806 - || || 19 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73807 - || || 22 de setembre, 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 73808 - || || 21 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73809 - || || 26 de setembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73810 - || || 24 d'octubre, 1995 || Kleť || Kleť
|-
| 73811 - || || 17 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73812 - || || 18 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73813 - || || 17 d'octubre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73814 - || || 14 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73815 - || || 15 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73816 - || || 15 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73817 - || || 15 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73818 - || || 17 de novembre, 1995 || Church Stretton || S. P. Laurie
|-
| 73819 - || || 16 de novembre, 1995 || Nanyo || T. Okuni
|-
| 73820 - || || 29 de novembre, 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 73821 - || || 17 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73822 - || || 19 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73823 - || || 24 de novembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73824 - || || 21 de desembre, 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 73825 - || || 22 de desembre, 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 73826 - || || 16 de desembre, 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73827 - || || 12 de gener, 1996 || Kiso || Kiso
|-
| 73828 - || || 12 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73829 - || || 15 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73830 - || || 15 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73831 - || || 16 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73832 - || || 24 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73833 - || || 12 de febrer, 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 73834 - || || 12 de març, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73835 - || || 12 de març, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73836 - || || 18 de març, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73837 - || || 17 de març, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73838 - || || 11 d'abril, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73839 - || || 13 d'abril, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73840 - || || 11 d'abril, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73841 - || || 18 d'abril, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73842 - || || 18 d'abril, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73843 - || || 13 de maig, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73844 - || || 9 d'agost, 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 73845 - || || 6 de setembre, 1996 || Mallorca || M. Blasco
|-
| 73846 - || || 8 de setembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73847 - || || 15 de setembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73848 - || || 18 de setembre, 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 73849 - || || 4 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73850 - || || 10 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73851 - || || 6 d'octubre, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73852 - || || 7 de novembre, 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 73853 - || || 6 de novembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73854 - || || 10 de novembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73855 - || || 7 de novembre, 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 73856 - || 1996 WF || 16 de novembre, 1996 || Sudbury || D. di Cicco
|-
| 73857 - || || 16 de novembre, 1996 || Nanyo || T. Okuni
|-
| 73858 - || || 1 de desembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73859 - || || 7 de desembre, 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 73860 - || || 7 de desembre, 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 73861 - || || 8 de desembre, 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 73862 - || || 15 de desembre, 1996 || Saji || Saji
|-
| 73863 - || || 8 de desembre, 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 73864 - || || 29 de desembre, 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 73865 - || 1997 AW || 2 de gener, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 73866 - || || 2 de gener, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 73867 - || || 2 de gener, 1997 || Chichibu || N. Sato
|-
| 73868 - || || 1 de gener, 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 73869 - || || 2 de gener, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73870 - || || 13 de gener, 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 73871 - || || 14 de gener, 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 73872 - || || 7 de gener, 1997 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| 73873 - || || 28 de gener, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 73874 - || || 29 de gener, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 73875 - || || 31 de gener, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73876 - || 1997 CT || 1 de febrer, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 73877 - || || 4 de febrer, 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 73878 - || || 6 de febrer, 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 73879 - || || 1 de febrer, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73880 - || || 6 de febrer, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73881 - || || 13 de febrer, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 73882 - || || 11 de febrer, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 73883 Asteraude || 1997 DQ || 16 de febrer, 1997 || Castres || A. Klotz
|-
| 73884 - || 1997 EG || 1 de març, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 73885 - || 1997 EV || 1 de març, 1997 || Campo Imperatore || A. Boattini
|-
| 73886 - || || 4 de març, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73887 - || || 3 de març, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73888 - || || 3 de març, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73889 - || || 3 de març, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73890 - || || 5 de març, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73891 - || || 10 de març, 1997 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| 73892 - || || 5 de març, 1997 || Oohira || T. Urata
|-
| 73893 - || || 4 de març, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 73894 - || || 4 de març, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 73895 - || || 4 de març, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 73896 - || || 4 de març, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 73897 - || || 5 de març, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 73898 - || || 10 de març, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 73899 - || || 5 de març, 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73900 - || 1997 FD || 19 de març, 1997 || Cloudcroft || W. Offutt
|-
3